Golde Grove steht für:

 Golden Grove (Schiff), englisches Versorgungsschiff
 Golden Grove Mine, australisches Bergwerk

Golden Grove ist der Name folgender Orte:
 Golden Grove (Antigua und Barbuda), Ort in Antigua und Barbuda
 Golden Grove (Carmarthenshire), Herrenhaus in Carmarthenshire, Wales
 Golden Grove (Flintshire), Herrenhaus in Flintshire, Wales
 Golden Grove (Guyana), Siedlung von Guyana in der Region Essequibo Islands-West Demerara
 Golden Grove (Jamaika), Ort in Jamaika
 Golden Grove (South Australia), Ort in Australien
 Golden Grove (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten